Берзе́н () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Берзен, Инма (в замужестве Коллиандер; 1905—1985) — художник-график.
 Берзен, Ричард Андреевич (1869—1958) — петербургский архитектор.